22-й чемпионат мира и одновременно 33-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в ФРГ (Группа А — сильнейшие сборные), с 25 февраля по 6 марта 1955 года. Это был единственный чемпионат, в ходе которого команды играли сразу в четырёх городах.

Турнир проходил в один круг.

Результаты матчей

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Медалисты

Интересные факты 
 Первый инцидент на чемпионате состоялся ещё до начала соревнований. Простая проверка паспортов показала, что у десяти из канадских игроков в графе «профессия» было указано — «хоккеист». Однако Председатель Совета канадской сборной Клем Берд объяснил, что все его игроки приняли любительский статус по крайней мере два года назад.
 В нескольких тысячах километров от Германии в Пентиктоне отец Билла Уорвика установил в своей закусочной радио и пообещал всем посетителям бесплатного пива за каждый канадский гол. Пришлось ему поставить 66 кружек.

Источники

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1955

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1955
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии
Международные спортивные соревнования в Крефельде
Международные спортивные соревнования в Дюссельдорфе
Международные спортивные соревнования в Кёльне
Международные спортивные соревнования в Дортмунде
Февраль 1955 года
Март 1955 года
Хоккей